Miguel Yoldi Beroiz (Pamplona, 14 d'abril de 1903 - Matamoros, Tamaulipas, Mèxic, 13 d'agost de 1961) anarcosindicalista navarrès.
 Mikel Beroiz (Uharte, Navarra, 4 de juny de 1989) jugador professional de pilota basca.